Lemetti kan syfta på följande platser:

Finland 

 Lemetti (ö i Mellersta Finland), Jämsä, 
 Lemetti (ö i Norra Savolax), Nordöstra Savolax, 
 Lemetti (ö i Södra Savolax), Nyslott, 

Robotskapade Finlandförgreningar